

Anno 
 558 o 558 a.C.

Codici 
 558 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Varsavia, nel Voivodato della Masovia, regione polacca

Matematica 
 558 – numero